Елени Данилиду је освојила турнир. Финални меч јој је предала Вера Звонарјова.

Носиоци 

  Аљона Бондаренко (друго коло)
  Вера Звонарјова (финале)
  Марија Кириленко (одустала пре почетка турнира)
  Агњешка Радвањска (прво коло)
  Викторија Азаренка ''(прво коло)

<li> Сања Мирза (четвртфинале)
<li> Јулија Вакуленко (одустала пре почетка турнира)
<li> Анабел Медина Гаригес (прво коло)
<li> Жисела Дулко (прво коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Мурила Хобарт интернашонал
 ВТА турнири 2008. — појединачно

Спољашње везе 

 Званични вебсајт турнира
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Међународно првенство Хобарта 2008.
Међународно првенство Хобарта — појединачно